

Давреше Авди герой Езидского Народа 
Давреше Авди родился в селе Охлакчи, Вираншехирского района Османской Империи.

Его отец Авди Млхам был лидером езидского племени Шарки, который переселился в Вираншехир из Синджара

Живя в Османской Империи 18ого  века, Давреш значился одним из самых выдающихся военных деятелей своего времени.

О нем до сих пор пишут книги и песни.

В свое время он не терпел ценности Османской Империи и из-за этого время от времени у него были конфликты с Имперской армией.

В одном из таких конфликтов и был он убит по заговору в 1790 году.

Примечания 

Персоналии:Османская империя